Sezon 2009/2010 Pucharu Świata w saneczkarstwie rozpoczął się 20 listopada 2009 roku w kanadyjskim mieście Calgary. Ostatnie zawody z tego cyklu rozegrano 31 stycznia 2010 roku na torze olimpijskim w Cesana Torinese. W porównaniu do poprzedniego sezonu nie odbyły się konkursy w Siguldzie. Pierwszy raz od sześciu lat zawodników gościło Lillehammer.

Puchar Świata rozegrany został w 8 miastach, 5 krajach, na 2 kontynentach. Najwięcej konkursów odbyło się w Niemczech. Były to konkursy w Winterbergu, Königssee, Oberhofie oraz w Altenbergu.

Wśród kobiet bezkonkurencyjne były Niemki. Po raz trzeci z rzędu najlepsza była Tatjana Hüfner, która pięciokrotnie wygrała zawody, a trzy razy była druga. Kolejne miejsca zajęły Natalie Geisenberger i Anke Wischnewski. Wśród mężczyzn już po raz dziewiąty w karierze (5 raz z rzędu) niepokonany był Włoch Armin Zöggeler, który w pokonanym polu zostawił Rosjanina Alberta Diemczenkę oraz Niemca Felixa Locha. Wśród dwójek mężczyzn po raz pierwszy triumfowali Niemcy André Florschütz i Torsten Wustlich. Na drugim miejscu sezon ukończyli ich rodacy Patric Leitner i Alexander Resch, a na trzecim włoska para Christian Oberstolz i Patrick Gruber. W klasyfikacji drużynowej zwyciężyli Niemcy, którzy tylko o 5 punktów pokonali Austriaków. Na najniższym miejscu podium uplasowała się Kanada.

Jedynki kobiet

Wyniki

Klasyfikacja generalna 
 DNF - nie ukończyła, DNS - była zgłoszona, ale nie wystartowała, DSQ - dyskwalifikacja

Jedynki mężczyzn

Wyniki

Klasyfikacja generalna 
 DNF - nie ukończył, DNS - był zgłoszony, ale nie wystartował, DSQ - dyskwalifikacja, 40+ - miejsce 40 lub niższe

Dwójki mężczyzn

Wyniki

Klasyfikacja generalna 
 DNF - nie ukończyli, DNS - byli zgłoszeni, ale nie wystartowali, DSQ - dyskwalifikacja

Drużynowo (sztafety mieszane)

Wyniki

Klasyfikacja generalna 
 DNF - nie ukończyli, DSQ - dyskwalifikacja

Zobacz też 
 Mistrzostwa Europy w Saneczkarstwie 2010
 Saneczkarstwo na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2010

Linki zewnętrzne 
 Kalendarz Pucharu Świata ze strony Międzynarodowej Federacji Saneczkarskiej
 Klasyfikacje generalne ze strony Międzynarodowej Federacji Saneczkarskiej

Puchar Świata w saneczkarstwie
2009 w sportach zimowych
2010 w sportach zimowych